Lukin, Luquin, Loukine (f. Lukina, Luquina, Loukina):
 Lukin
 Lukin (Krasnodar)
 Lukin Township

Apellidos 
 Fortunato Aguirre Lukin (Luquin)
 Javier Lukin Morentín (* 1963, Oteiza)